Hinds är ett efternamn. Personer med efternamnet.

 Asher Hinds (1863–1919), amerikansk politiker
 Brent Hinds (född 1974), amerikansk musiker
 Ciarán Hinds (född 1953), brittisk skådespelare
 David Hinds (född 1956), brittisk musiker
 Horace Hinds (född 1951), jamaicansk musiker känd som Horace Andy
 James Hinds (1833–1868), amerikansk politiker
 Sam Hinds (född 1943), guyansk politiker
 Samuel S. Hinds (1875–1948), amerikansk skådespelare
 Sterling Hinds (född 1961), kanadensisk friidrottare
 Thomas Hinds (1780–1840), amerikansk militär och politiker